Его Высокопреосвященство архиепископ Станисла́в Бо́гуш-Сестренце́вич (3 сентября 1731 года — 1 декабря 1826 года) — католический епископ, первый архиепископ Могилёвский. Президент Вольного экономического общества (1813—1823).

Биография

В Речи Посполитой  
Станислав Богуш-Сестренцевич родился в имении Занки Трокского воеводства (теперь — Свислочский район Гродненской области).

Отец по вероисповеданию был кальвинистом, и Станислав обучался в Слуцкой кальвинистской гимназии, затем — в университете Франкфурта. После путешествовал по Европе, побывал в Амстердаме и Лондоне, служил в прусской пехоте, в литовской кавалерии. В 1761 году вышел в отставку в чине капитана.

Поступил учителем к Радзивиллам. В это время он сменил вероисповедание и стал католиком. В 1762 году прослушал курс богословия в школе пиаров в Варшаве.

В 1763 году получил духовное звание, работал настоятелем в Гомеле и Бобруйске, каноником и епископом-суффраганом в Вильне.

12 июля 1773 года назначен титулярным епископом. 3 октября 1773 года посвящён в епископский сан монсеньором Гюльценом, епископом Смоленским. Назначен вспомогательным епископом Виленского диоцеза для той части епархии, которая отошла к России.

В Российской империи  
В начале декабря 1773 года Екатерина II объявила о создании Белорусской католической епархии и о назначении Богуша-Сестренцевича епископом Белорусским с резиденцией в Могилёве. Новоназначенному епископу подчинялись все католики латинского обряда в России (в том числе в Москве и Санкт-Петербурге).

В 1774 году в Могилёве Сестренцевич основал типографию, издававшую не только духовную, но и светскую литературу.

14 февраля 1782 года Екатерина II преобразовала Белорусскую епархию в Могилёвское архиепископство, а архиепископом назначила Богуш-Сестренцевича. 20 февраля 1782 года состоялась торжественная церемония вступления в должность. С этого года до конца столетия архиепископ жил в Могилёве.

В 1783 году основал театр в городе Могилёве, в котором поставил свою стихотворную трагедию «Гиция в Тавриде».

Поскольку назначение Богуша-Сестренцевича было осуществлено Екатериной II без согласия Папы Римского, для урегулирования сложившейся коллизии в 1783 году в Санкт-Петербург был послан чрезвычайный посол Святого Престола Джованни Аркетти. По итогам переговоров, в обмен на ряд уступок, папа утвердил кандидатуру Богуша-Сестренцевича на посту архиепископа и вручил ему паллий 22 февраля 1784 года.

И. Н. Лобойко утверждал, что «Станислав Богуш-Сестренцевич, с 1784 года 18 генваря митрополит римско-католических в России церквей, обязан возвышением своим не только своему отличному воспитанию, дарованиям и учёности, но и покровительству князя Потёмкина Таврического, которого сопровождал он в последних его походах в Тавриду, будучи тогда священником».

В 1798—1800 годах — председатель Католического департамента Юстиц-коллегии.

В 1801—1810 годах — председатель Римско-католической духовной коллегии.

В 1807 г. избран в члены Российской академии.

Сестренцевич был щедрым благотворителем. На его собственные средства построен храм святого Станислава в Санкт-Петербурге и одноимённый храм в деревне Молятичи (ныне Кричевский район Могилёвской области). Из личных средств он выделял стипендии 15 студентам-белорусам и 4 пособия девушкам из бедных семей. Свою библиотеку в 3 тысячи томов он завещал петербургскому храму св. Станислава, а свой петербургский дом, на Большой Мещанской, — находившейся рядом гимназии. Сам он купил, у богача-подрядчика Переца, обширный дом в Малой Коломне на углу Торговой улицы и Английского проспекта. После смерти Сестренцевича этот дом был назначен для римско-католического священников общины пиаристов (Scholarium piarum), которым вверил заведование учреждённым там же приходом и училища, устроенного и содержавшегося по его завещанию.

Переведя в молодости книгу С. А. Тиссо «Наставление народу в рассуждении его здоровья» («Советы людям о здоровье») на польский язык (Т. 1—3, Warszawa, 1773—1790), он следовал изложенным там правилам и отмечал:
Здоровье моё служит наилучшим опытом безвредности петербургского климата. Я сорок лет уже не выезжал из Петербурга и никогда не был болен. Конечно, я пользуюсь всеми удобствами жизни. При моём доме есть сад, в саду летний дом и оранжереи. Я переезжаю из зимних покоев в летние, прохаживаюсь по оранжерее и по саду и таким образом себя освежаю и укрепляю.

Умер на 96 году жизни. Похоронен в храме святого Станислава в Санкт-Петербурге.

Награды

Ордена Российской империи 
 Орден Святого Александра Невского (17 января 1798)
 Орден Святой Анны 1-й степени (2 мая 1798)
 Орден Святого Владимира 1-й степени (2 мая 1798)
 Орден Святого апостола Андрея Первозванного (2 мая 1798)
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского большой крест (8 ноября 1798)

Ордена Речи Посполитой 
 Орден Белого Орла
 Орден Святого Станислава

Портреты

Произведения 
 Стихотворная трагедия «Гиция в Тавриде» (Могилёв, 1783)
 «О Западной Руси» (по-польски) (Могилёв, 1793)
 «История Тавриды» (Т.1-2, Брауншвейг, 1800, на французском языке); «О Таврии» В 2-х т. — СПб.:тип. Шнора (1806, на русском языке)
 «О происхождении славян и сарматов» (1812)
 «Грамматика литовская» [бел языка; не издана]

Примечания

Литература 
 
 
 Попов М. А. Митрополит Станислав Богуш-Сестренцевич и Павел I
  Станислав-Иоанн (Сестренцевич-Богуш), митрополит. Изображение происшествий в духовенстве Западного последования, в России пребывающем, от того времени, как поручено оное епископу, а ныне митрополиту Сестренцевичу-Богушу / Сообщ. А. Н. Поповым // Русский архив, 1870. — Изд. 2-е. — М., 1871. — СПб. 1745—1768.
 Stanislaus Bohush v. Siestrzencewicz, ein polnischer Malev// Shein werfer (Wilna). — № 34. — 2 Gilbhart 1916.
 О. А. Пржецлавский. Воспоминания // Поляки в Петербурге в первой половине XIX век / Сост., предисл., подгот. текста воспоминаний О. А. Пржецлавского и коммент. А. И. Федуты. — Москва: Новое литературное обозрение, 2010. — С. 29—475. — 912 с. — (Россия в мемуарах). — 1000 экз. — ISBN 978-5-86793-816-1. С.337- 345.

Ссылки 

 Archbishop Stanislaw Jan Siestrzencewicz Bohusz †
 Славутыя людзі Магілеушчыны
 Станіслаў Богуш-Сестранцэвіч на сайте belchrist.narod.ru.
 

Католические архиепископы Могилёвские
Члены Академии Российской
Выпускники Слуцкой гимназии
Похороненные в Санкт-Петербурге
Председатели Римско-католической духовной коллегии Российской империи